Буковинка — название населённых пунктов:

 Буковинка — село в Мукачевском районе Закарпатской области Украины.
 Буковинка — село в Турковском районе Львовской области Украины.
 Буковинка — карстовая пещера , расположена на Украине в Новоселицком районе Черновицкой области в 1,5 километрах юго-западнее села Стальновцы.